banderol (spreukband), een lange vlag of rol met een opschrift, ook vaak gebruikt bij een wapen
een wikkel, in het bijzonder:
banderol (belasting), een papieren bandje op tabaksproducten waarop de verkoopprijs wordt vermeld die de consument in de winkel betaalt